Kentisuchus — вимерлий рід гавіалоїдних крокодилів, традиційно вважався членом підродини Tomistominae. Скам'янілості були знайдені в Англії та Франції, які датуються раннім еоценом. Рід також був зареєстрований в Україні, але незрозуміло, чи екземпляри з України можна віднести до Kentisuchus.

Примітки 

 

Роди плазунів
Фауна еоцену